Aleksandar Tomašević (1908-1988) – allenatore di calcio e calciatore jugoslavo, di ruolo attaccante
 Dejan Tomašević (1973) – ex cestista serbo
 Dragana Tomašević (1982) – discobola serba
 Dragutin Tomašević (1890-1915) – maratoneta e ginnasta serbo
 Jelena Tomašević (1983) – cantante serba
 Kosta Tomašević (1923-1976) – calciatore jugoslavo, di ruolo attaccante
 Sanja Tomašević (1980) – pallavolista serba
 Stefano Tomašević (1438 circa–1463) – ultimo re di Bosnia
 Tomislav Tomašević (1982) – politico croato, sindaco di Zagabria
 Žarko Tomašević (1990) – calciatore montenegrino e precedentemente jugoslavo